

Santi 
 Sant'Onofrio – anacoreta

Toponomastica 
 Sant'Onofrio – comune in provincia di Vibo Valentia
 Sant'Onofrio – frazione di Campli, in provincia di Teramo
 Sant'Onofrio – frazione di Alvito, in provincia di Frosinone
 Sant'Onofrio – frazione di Trabia, in provincia di Palermo
 Sant'Onofrio – contrada di Lanciano, in provincia di Chieti
 Salita Sant'Onofrio – strada di Trastevere
 Sant'Onofrio – monte in provincia di Brescia
 Sant'Onofrio – colle di Nuoro
 Sant'Onofrio – frazione di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza

Edifici religiosi 
 Chiesa di Sant'Onofrio nell'omonima frazione di Lanciano, in provincia di Chieti
 Eremo di Sant'Onofrio nel comune di Serramonacesca, in provincia di Pescara
 Eremo di Sant'Onofrio al Morrone nei pressi di Sulmona, in provincia dell'Aquila, che custodisce la memoria di Papa Celestino V
 Eremo di Sant'Onofrio all'Orfento nel comune di Caramanico Terme, in provincia di Pescara
 Chiesa di Sant'Onofrio dei Vecchi è una delle chiese monumentali di Napoli
 Chiesa di Sant'Onofrio al Gianicolo si trova a Roma
 Oratorio di Sant'Anna in Sant'Onofrio è una piccola chiesa di Siena
 Eremo di Sant'Onofrio, nome di diverse chiese distribuite tra Abruzzo e Calabria

Santi 
 Sant'Onofrio anacoreta († 400), festeggiato il 12 giugno
 Sant'Onofrio martire, festeggiato il 22 aprile
 Sant'Onofrio eremita, festeggiato il 4 agosto

Altro 
 Sant'Onofrio – titolo cardinalizio, ex diaconia
 Conservatorio di Sant'Onofrio a Porta Capuana – conservatorio napoletano

Note